Запорожец Александр Иванович:
 Запорожец, Александр Иванович — театральный режиссёр и педагог, артист Приморского краевого академического драматического театра.
 Запорожец, Александр Иванович (1899—1959) — советский политработник, генерал-лейтенант (1942).